La Serie A 1932-1933 è stata la 33ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 4ª a girone unico), disputata tra il 18 settembre 1932 e il 29 giugno 1933 e conclusa con la vittoria della , al suo quinto titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Felice Borel (Juventus) con 29 reti.

Stagione

Calciomercato 
Durante la campagna acquisti ci fu grande fermento intorno all', che con l'insediamento di Ferdinando Pozzani alla presidenza aveva acquisito nei mesi precedenti la nuova denominazione, e che non nascondeva grandi ambizioni: per la panchina fu richiamato Árpád Weisz, tecnico del primo scudetto del girone unico, mentre la rosa venne ampiamente rinnovata con gli affermati Ceresoli, Ballerio, Mihalich e, deputato a far coppia con Meazza, il cannoniere Levratto.

La  campione in carica si limitò a ringiovanire l'attacco col brasiliano Sernagiotto. Tra le altre pretendenti al titolo, il  puntò sull'uruguaiano Occhiuzzi, mentre il  rimpiazzò Baloncieri arretrando Libonatti, promuovendo inoltre subito titolare il promettente Busoni. Tra gli altri club si segnalò l'emergente , che strappò il giovane centravanti Ferraris II alla .

Avvenimenti 

La partenza non fu felice per la Juventus, che cadde al debutto ad Alessandria e inciampò ancora sul campo del Napoli di Sallustro due settimane dopo. Piazzando però nove vittorie consecutive, i bianconeri si imposero sulle avversarie, arrivando al 18 dicembre 1932 con un vantaggio di +3 sul Napoli, che nel mese precedente aveva tentato la prima fuga, staccando  e Torino.

Sul finire del girone di andata la Juventus fu avvicinata da Ambrosiana e Bologna, coi petroniani che chiusero il diciassettimo turno a –2 dalla capolista. Sul fondo si era ormai ristretta a tre squadre la lotta per la salvezza, con ,  e , mentre il redivivo  e il neopromosso , quest'ultimo al debutto nella massima serie a girone unico, si erano resi autori di una valida tornata iniziale.

Nel girone di ritorno il cammino della Juventus verso il suo terzo scudetto consecutivo non conobbe soste: una nuova striscia di cinque vittorie aveva ormai allontanato dai torinesi il Bologna, penalizzato peraltro da un grave infortunio che lo aveva privato di Occhiuzzi. Ad occupare la seconda posizione fu così l'Ambrosiana, già in netto ritardo sui bianconeri: dal 21 maggio 1932, i punti che dividevano prima e seconda classificate erano 6. L'11 giugno la Juventus batté per 3-0 il  e conquistò matematicamente il terzo titolo consecutivo; alla fine vantò un distacco di 8 lunghezze dai nerazzurri milanesi. Sul trono dei cannonieri, peraltro, si piazzò la rivelazione juventina della stagione, il diciannovenne Borel II, con 29 reti e una considerevole media di 1,035 gol a partita.

Ad avere la meglio in zona salvezza fu il Casale, che già a fine maggio aveva staccato le altre contendenti; il Bari tentò una timida rimonta, ma la vanificò crollando inaspettatamente a Busto Arsizio, all'ultima giornata, contro la già condannata Pro Patria.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1933.
      Qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1933.
      Retrocesse in Serie B 1933-1934.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Juventus (25)
 Minor numero di sconfitte: Juventus (5)
 Miglior attacco: Juventus (83 reti fatte)
 Miglior difesa: Juventus (23 reti subite)
 Miglior differenza reti: Juventus (+60)
 Maggior numero di pareggi: Bologna e Padova (12)
 Minor numero di vittorie: Bari, Padova e Pro Patria (8)
 Maggior numero di sconfitte: Pro Patria (21)
 Peggiore attacco: Palermo (28 reti fatte)
 Peggior difesa: Casale (75 reti subite)
 Peggior differenza reti: Casale (-40)
 Partita con più reti: Ambrosiana-Milan 5-4 (7ª giornata) Torino-Casale 9-0 (7ª giornata) e Torino-Bari 6-3 (15ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Juventus (12, dalla 14ª alla 25ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 941 gol (di cui 17 su autorete) da 173 diversi giocatori, per una media di 3,07 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
1932